Paipote, que según Astaburuaga es una modificación que proviene de pay, del lenguaje antiguo del Perú , significa desierto, puede referirse a:
 Quebrada Paipote, un curso de agua intermitente afluente del río Copiapó;
 Fundición Hernán Videla Lira, antiguamente conocida com "Fundición Paipote";
 Estación Paipote, una estación ferroviaria en desuso, pero que le da el nombre al poblado de Paipote;
 Ferrocarril Caldera-Copiapó, también conocido como "Ramal Paipote-Los Loros";
 Portezuelo Paipote, un paso cordillerano entre la quebrada Paipote y la cuenca endorreica del salar de Maricunga.